Evette peut désigner :
Sainte Evette, patronne des pêcheurs de la baie d'Audierne
Évette, une ancienne commune du Territoire de Belfort
Évette-Salbert, une commune du Territoire de Belfort
Jean-Baptiste Evette, écrivain français.